Reynard steht für:

 Reynard (Texas), Ort im Houston County
 Reynard Motorsport, britischer Rennwagenhersteller

Reynard ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Reynard (* 1951), britischer Ingenieur und Unternehmer
 George B. Reynard (1914–2008), US-amerikanischer Botaniker und Ornithologe
 Mathias Reynard (* 1987), Schweizer Politiker (SP)
 Paul Reynard (1927–2005), US-amerikanischer Maler

Siehe auch:
 Raynard
 Regnard
 Renard